Junciana puede referirse a:
Junciana, municipio español en la provincia de Ávila.
El nombre común de la planta Bupleurum gibraltarium.
El nombre común de la planta Gentiana lutea'''.